

Карамишево — село, Грязинський район, Липецька область
 Карамишево — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область
 Карамишево — село, Зміїногорський район, Алтайський край
 Карамишево — селище, Каширський район, Воронезька область
 Карамишево — селище, Озерський міський округ, Калінінградська область
 Карамишево — село, Козловський район, Чувашія